Серге́й Нови́цкий: Новицкий, Сергей Васильевич (в монашестве Вениамин; 1900—1976) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Чебоксарский и Чувашский.
 Новицкий, Сергей Леонидович (род. 1971) — российский и белорусский актёр.
 Новицкий, Сергей Николаевич (род. 1981) — российский фигурист.